

Emplois divers 
 Intervention (Gendarmerie nationale française) ;
 Intervention étatique ;
 Intervention chirurgicale ;
  ;
 Interventions sur le marché des changes ;
 Intervention désigne une action de soin infirmier dans le cadre de la démarche de soins infirmière ;
  Intervention clinique (domaines sociaux) ;
 action d'un tiers bien placé pour donner un passe-droit.

Art et littérature 
 Interventions (ou Interventions 2) (1998 ; 2009), recueil d'articles de l'écrivain français Michel Houellebecq ;
 Le manifeste est une des formes d' intervention en littérature.
 Le happening ou intervention artistique n'est qu'une des formes possibles de l'intervention artistique.
 L'art engagé ou art d'intervention ou la littérature engagée font intervenir l'artiste ou écrivain dans l'espace public ou politique ;

Droit 
 Une intervention en droit est le fait d'appeler un tiers, ou, en tant que tiers, de se joindre à une instance en cours. L'intervention peut être volontaire ou forcée ;
 Une intervention législative est une façon de désigner un déroulement de la Procédure législative.

Médecine et sociologie 
 études d'intervention, Recherche-intervention en sciences infirmières ou Sociologie ou Recherche-action ;

Musique 
 Intervention, single du groupe Arcade Fire ;

Cinéma 
 Intervention, film anglais de 2007 réalisé par Mary McGuckian ;
 The Intervention, un film américain de Clea DuVall sorti en 2016 ;
 L'Intervention, film franco-belge de Fred Grivois sorti en 2019.

Théâtre 
 L'intervention, œuvre théâtrale de Victor Haim publiée en 1975

Militaire 
 Le CheyTac M200 Intervention, un fusil de précision longue portée.

Télévision 
 , une série documentaire américaine diffusée depuis 2005 ;
 Intervention, quatrième épisode de la saison 4 de How I Met Your Mother diffusé en  2008 ;
 Intervention, premier épisode de la saison 3 de Stargate Universe diffusé en  2010 ;
 Interventions, une série télévisée française diffusée en 2014 ;

Homonymie de titre